Het Aziatisch kampioenschap voetbal 2007 werd gehouden van 7 juli tot en met 29 juli 2007. Voor de eerste keer in de geschiedenis werd het evenement door vier landen georganiseerd; Indonesië, Maleisië, Thailand en Vietnam. Japan probeerde zijn titel te verdedigen, maar werd in de halve finale uitgeschakeld. Irak won het toernooi door in de finale Saoedi-Arabië met 1-0 te verslaan.

Het Aziatisch kampioenschap voetbal van de AFC wordt sinds 1956 elke vier jaar georganiseerd, de vorige keer was in China in 2004. Maar omdat het toernooi meer landen telt dan vroeger en het in hetzelfde jaar georganiseerd werd als de Olympische Spelen en het Europees kampioenschap voetbal mannen werd beslist om het volgende toernooi in 2007 te organiseren, en vervolgens weer om de vier jaar.

Australië heeft zich na zijn overstap naar de Aziatische bond AFC in 2006, direct weten te plaatsen voor de eindronde.

De winnaar van het Aziatisch kampioenschap voetbal 2007 zou tegen de winnaar van de Afrika Cup 2008 tijdens de Afro-Asian Cup 2008 spelen in 2008, maar deze wedstrijd is niet gespeeld.

Gekwalificeerde landen 

(g) = gastland, (t) = titelhouder (v) = titelverdediger

Stadions

Scheidsrechters

Loting eindtoernooi 
Op 19 december 2006 werd er in Kuala Lumpur geloot voor de eindtoernooi.

Groepsfase 
De nummers 1 en 2 uit elke groep gaan door naar de kwartfinale.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
4 doelpunten
 Younis Mahmoud
 Naohiro Takahara
 Yasser Al-Qahtani
3 doelpunten
 Mark Viduka
 Sebastián Soria
 Maksim Shatskikh
2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunten
 Rahman Rezaei (tegen )
 Keita Suzuki (tegen )

In Beeld

Externe links 

Asian Cup
Voetbal in 2007
Voetbal in Indonesië
Sportevenement in Indonesië
Voetbal in Maleisië
Sportevenement in Maleisië
Voetbal in Thailand
Sportevenement in Thailand
Voetbal in Vietnam
Sportevenement in Vietnam